Функция може да означава:

 Функция в математиката — закон за зависимост на една величина от друга.
 Функция (биология) — работата, извършвана от определен орган, организъм; роля, значение на нещо.
 Функция (техника) — възможност, опция, умение на програма или прибор.
 Функция (програмиране) — вид подпрограма в информатиката